Мацю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Мацюк, Ия Павловна (1920—2008) — советская певица (лирико-драматическое сопрано).
 Мацюк, Максим (род. 1978) — российский бас-гитарист.
 Мацюк, Орест Ярославович (1932—1999) — украинский историк, архивист.
 Мацюк-Шевчук, Стефан Филимонович (1890—?) — капитан 3-го Сибирского стрелкового полка, герой Первой мировой войны.